

Patronymes 
Obolenski, Obolensky (masculin ; ) ou Obolenskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Obolensky (1916-1940), prince d'origine russe, joueur de rugby à XV anglais
 Alexandre Obolenski (1847-1917), membre du conseil d'État de l'Empire russe
 Ariane Obolensky (1950), banquière et haute fonctionnaire française
 Dimitri Obolensky (1918-2001), historien britannique, d'origine russe
 Evgueni Obolenski (1796-1865), militaire russe, participant à l'insurrection décabriste
 Ivan Obolenski (1853-1910), aristocrate et général de l'Empire russe
 Leonid Obolenski (1902-1991), acteur soviétique
 Serge Obolensky (1890-1978), prince d'origine russe, agent secret américain, homme d'affaires
 Véra Obolensky (1911-1944), héroïne de la Résistance française, d'origine russe

Voir aussi 
 Famille Obolensky-Leperovich

Patronyme russe